Black Symphony:
 Black Symphony — американская пауэр/прогрессив-метал-группа, образованная в 1992 году.
 Black Symphony — дебютный альбом группы Black Symphony 1998 года.
 Black Symphony — концертный DVD симфоник-метал-группы Within Temptation, вышедший в 2008 году.